Зу́бова Щель — значения:

 Зубова Щель — виадук на автотрассе «Туапсе-Сочи».
 Зубова Щель — село в Лазаревском районе г.Сочи.
 Зубова Щель — ущелье в сочинском национальном парке.